Сезон 2015—2016 годов стал для ПФК ЦСКА 24-м в высшем дивизионе страны и 24-м в розыгрыше Кубка России, также команда провела свой 22-й сезон в европейских кубковых турнирах

Состав команды

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.  № 16 закреплён за Сергеем Перхуном.

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Игроки покинувшие команду в течение сезона

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры.

Гол + пас 
Включает в себя все официальные игры.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры

Дисциплинарные показатели

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов клуба в сезоне.

|}

Чемпионат России 2015/16

Турнирная таблица

Матчи

Первый круг

Второй круг

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Кубок России 2015/16

Лига Чемпионов УЕФА 2015/16

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап (группа B)

Турнирная таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2015/2016
ЦСКА
ЦСКА
2016